W Rosji i innych krajach byłego ZSRR (np. Białorusi) znajduje się kilkanaście jednostek administracyjnych o tej nazwie.

11 rejonów w Rosji: m.in.:
 Rejon oktiabrski w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym - Jugrze
 Rejon oktiabrski w obwodzie wołgogradzkim
 Rejon oktiabrski w obwodzie kurskim
 Rejon oktiabrski w Kałmucji
 rejon oktiabrski w obwodzie kostromskim;
Na Białorusi:
 Rejon oktiabrski (białorus. rejon akciabarski) w obwodzie homelskim